Herrfahrdt ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Herrfahrdt (1890–1969), deutscher Rechtswissenschaftler
 Rudolf Herrfahrdt (1907–2005), deutscher lutherischer Theologe und Autor